Die Australische Zyklonsaison 2021–2022 war trotz vieler tropischer Tiefdruckgebiete eine unterdurchschnittlich aktive Zyklonsaison in den Gewässern zwischen 90° und 160° östlicher Länge, die Australien umgeben. Die Saison begann zwar offiziell am 1. November 2021 und  endete am 30. April 2022, doch können sich tropische Wirbelstürme in diesem Gebiet jederzeit bilden, sodass zu dieser Saison alle Systeme zählen, die sich zwischen dem 1. Juli 2021 und dem 30. Juni 2022 bilden.

Während der Saison werden tropische Zyklone offiziell überwacht durch das australische Bureau of Meteorology (BOM), die indonesische Meteorology, Climatology, and Geophysical Agency (BMKG) und den nationale Wetterdienst von Papua-Neuguinea. Das Joint Typhoon Warning Center (JTWC) der Vereinigten Staaten gibt Warnungen heraus, die sich an amerikanische Einrichtungen und Schiffe in der Region richten.



Siehe auch 

 Atlantische Hurrikansaisons 2021, 2022
 Pazifische Hurrikansaisons 2021, 2022
 Pazifische Taifunsaisons 2021, 2022
 Zyklonsaisons im Nordindik 2021, 2022
 Zyklonsaison im Südwestindik 2021–2022
 Südpazifische Zyklonsaison 2021–2022

Weblinks 
 Australian Bureau of Meteorology (englisch)
 Joint Typhoon Warning Center (englisch)
 Tropical Cyclone Warning Center Jakarta (indonesisch)

 5Australische Zyklonsaison 2021
 5Australische Zyklonsaison 2022
A2021